Streda může být:

 slovensky středa – třetí den v týdnu

geografické názvy
 Dolná Streda – slovenská obec v okrese okrese Galanta
 Dunajská Streda – slovenské město v Podunajské nížině v Trnavském kraji
 Horná Streda – západoslovenská obec v okrese Nové Mesto nad Váhom
 Nitrianska Streda – slovenská obec v okrese okrese Topoľčany
 Streda nad Bodrogom – slovenská obec v okrese Trebišov
 Streda Belvedere – italská vinařská obec v Toskánsku

Související články 
 středa (rozcestník)